Субрегион Пиньял-Литорал () — экономико-статистический субрегион в центральной Португалии.
Входит в состав Центрального региона.
Включает в себя часть округа Лейрия.

Территория — 1741 км². Население — 249 596 человек. Плотность населения — 143,4 чел./км².

География 
Субрегион граничит:
 на севере — субрегион Байшу-Мондегу
 на востоке — субрегионы Пиньял-Интериор-Норте и Медиу-Тежу
 на юге — субрегион Лезирия-ду-Тежу
 на западе — Атлантический океан и субрегион Оэште

Муниципалитеты 
Субрегион включает в себя 5 муниципалитетов округа Лейрия:
 Баталья
 Лейрия
 Маринья-Гранди
 Помбал
 Порту-ди-Мош

Ссылки 

Регионы Португалии